Il campionato africano di pallavolo femminile Under-23 2014 si è svolto dal 7 al 9 settembre 2014 ad Algeri, in Algeria: al torneo hanno partecipato quattro squadre nazionali Under-23 africane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Egitto.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Egitto(Primo titolo)

Secondo posto
Tunisia

Terzo posto
Algeria

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
 2014